Golaghat (district), een district van de Indiase staat Assam
 Golaghat (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Golaghat